Ultimate Warrior — мікстейп репера Starlito, гостом якого став GrindHard Apparel. Мікстейп має срібний статус на DatPiff (за критеріями сайту) з понад 50 тис. завантажень. Обкладинка містить зображення іграшкових фігурок Останнього Воїна та кадр з матчу реслера з Галком Гоґаном.

Список пісень

Посилання 

Хіп-хоп альбоми